Pfiffer ist der Familienname folgender Personen:
 Candidus Pfiffer (1631–1718), Abt des Zisterzienserstiftes Baumgartenberg
 Joseph Pfiffer (1765–1828), österreichischer Militär-Appellationsrat

Siehe auch:
 Pfyffer